Левый блок (Россия)
 Левый блок (Португалия)